Teatre Nou (Avinguda del Paral·lel), edifici teatral ubicat a l'avinguda del Paral·lel de Barcelona
 Teatre Nou (1843-1848), sala de Barcelona oberta el 1843 i desapareguda el 1848 al lloc de l'actual Plaça Reial 
 Teatre Nou de Riga, teatre a la ciutat de Riga, capital de Letònia
 Teatre Nou de Manresa, desaparegut teatre manresà situat al Passeig de Pere III